PPAE sigle de quatre lettres, peut faire référence à :
 le projet personnalisé d’accès à l’emploi élaboré par une personne à la recherche d'un emploi avec son conseiller référent de pôle emploi. Il remplace le plan d'aide au retour à l'emploi.

Références